Étienne Arnal (1794-1872) – attore francese
 Jean-Charles Arnal du Curel (1858-1915) – vescovo cattolico francese
 José Gervasio Artigas Arnal (1764-1850) – militare, politico ed eroe nazionale uruguaiano